Dit is een pagina met informatie over voetbalclub Roda JC in het seizoen 2009/2010. Voor de aftrap van de eerste thuiswedstrijd werden de vertrekkende spelers Sekou Cissé en Marcel Meeuwis op het veld bedankt voor de bewezen diensten en namen ze afscheid van het publiek. Eind augustus verliet Dieter Van Tornhout de club voor een overgang naar Enosis Neon Paralimni. Algemeen directeur Huub Narinx verlaat de club per 1 september omdat hij zich niet kon verenigen met het beleid.

Dankzij een laat doelpunt van Davy De Fauw tegen Willem II op de laatste speeldag, wist Roda zich te verzekeren van nacompetitie voor Europees voetbal. Hierin was de eerste tegenstander Heracles Almelo, nummer 6 van de Eredivisie. Deze werd over twee wedstrijden verslagen (1-1 en 1-2). In de finale van de playoffs trof Roda FC Utrecht, dat had gewonnen van FC Groningen. Roda JC verloor deze tweestrijd: 0-2 en 4-1.

Eredivisie

Play-offs

Selectie 2009/10

Eerste elftal

Technische staf

Transfers 2009/10

In
  Eric Addo - PSV (transfervrij)
  Rihairo Meulens - Vitesse (transfervrij)
  Mads Junker - Vitesse (gehuurd)
  Morten Skoubo - FC Utrecht (gehuurd)
  Adnan Šećerović - Slaven Živinice (terug van huurperiode)
  Jan-Paul Saeijs - Southampton FC (terug van huurperiode)
  Harrie Gommans - SV Roeselare (terug van huurperiode)
  Guus Hupperts - Eigen jeugd
  Kenneth Staelens - Eigen jeugd
  Collin van Eijk - Eigen jeugd
  Yani Urdinov - Eigen jeugd

Uit
  Marcel Meeuwis - Borussia Mönchengladbach
  Wesley Schors - MVV (op amateurbasis)
  Andres Oper - Shanghai Shenhua
  Sekou Cissé - Feyenoord
  Dieter Van Tornhout - Enosis Neon Paralimni

Externe links
 Officiële website van Roda JC
 Voetbal International
 Roda Journaal Limburg 1
 Dagblad de Limburger

Nederlandse voetbalclub 2009/10
Roda JC Kerkrade naar seizoen